Kowalski bezeichnet:

 Kowalski, ein Familienname
 Kowalski (Magazin), ein Satiremagazin
 Kowalski (Unternehmen), ein Hersteller von Tauch- und Unterwasserlampen
 Kowalski (Band), eine NDW-/Avantgarde-Band aus Wuppertal
 (7392) Kowalski, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kowalski trifft Schmidt, Fernsehsendung im Rundfunk Berlin-Brandenburg
 Fiktive Figur der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagaskar

 ein Biermischgetränk mit Schnaps

Siehe auch
 Kowalsky

fr:Kowalski
nl:Kowalski
pt:Kowalski
ru:Ковальский
uk:Ковальський